Гаплогруппа R6 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 R6
 R6-a
 R6a
 R6-a1
  R6-a2
  R6b

Распространение

Южная Азия 
Индия
 австроазиатские языки – 4,27 % (983)
 индоевропейские языки – 1,70 % (2240)
 дравидийские языки – 1,69 % (2190)
 тибето-бирманские языки – 0,00 % (172)

Пакистан
 Карачи, Синд – 3,0 % (100)

Палеогенетика

Бронзовый век 
 I11526 | Aigyrzhal K.67 — Нарынская область, Киргизия — 2203-2041 calBCE (3735±20 BP, PSUAMS-4607) — М — Q1a2 > Q-Y6826* # R6a2.

Железный век 
Кобанская культура
 Клин-Яр 3 () — Предгорный район, Ставропольский край, Россия
 Koban14 | 95 — VIII–VI BC — R6
 Koban12 | 82 — VI–V BC — R6 / H1e

Древнеперсидская империя
 SK35 — Çemialo Sırtı | CML-2014 36O/SK35 — , Батман (ил), Юго-Восточная Анатолия, Турция — Late Iron Age — Ж (27-39) — R6.

Гандхарская культура (SPGT)
 I7721 —  | Grave 1, single burial, DA-SIM0317-066 — Сват, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан — 400–200 BCE — М — L1a > L-Y29730* # R6b.

Средние века 
Дания
  Rathaus133 | KH130152 — Rathausmarkt — Шлезвиг, Шлезвиг-Гольштейн, Германия — 1070–1210 AD — М (45-60) — R6.
 Cathedral ASR 2391 x1092 | KH150060 — Собор Рибе —  Рибе, Южная Дания, Дания — 1050–1536 AD — Ж (65-75) — R6.

Португальская Индия
 QKT2 —  — Старый Гоа, Гоа, Индия — XVII век — М — R6a.

Примечания

Публикации 
2004
 
2008
 
2014
 
2018
 
 
2019
 
2020

Ссылки 
 
 R6 – Haplogroup

См. также 

R